Gômer, de acordo com a Bíblia (Gên. 10:2), é filho de Jafé, filho de Noé. Gômer, segundo os linguistas, vem do acadiano GIM-IR-[RA-A] - ou Cimir, Cimira. Os filhos de Gômer são Asquenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes destes vieram a ser conhecidos como "Gomarians" ou "Comarians" e, finalmente, "Cimerians". Associa-se Gômer, então, aos cimérios: habitantes do norte do mar Negro, atuais Ucrânia e Rússia. Os cimérios, portanto, sendo ancestrais dos celtas, ou de povos germânicos, mas mais aceito de celtas, são conhecidos por darem a origem aos proto-idiomas de países celtas modernos (Irlanda, País de Gales, Escócia, e os estados dependentes de Bretanha e Cornualha).

Árvore genealógica 

Barker, Burdick, Stek, Wessel, Youngblood (Eds.). (1995). The New International Version Study Bible. (10th Ann ed). Grand Rapids, MI: Zondervan.
Bright, John. (2000). A History of Israel. (4th ed.). Louisville, KY: Westminster John Knox Press.
DeVaux, Roland. (1997). Ancient Israel. (John McHugh, Trans.) Grand Rapids, MI: Eerdmans.
Freedman, David Noel (Ed.).  (2000). Eerdmans Dictionary of the Bible. (pp. 597) Grand Rapids, MI: Eerdmans.
Wood, Millard, Packer, Wiseman, Marshall (Eds.). (1996). New Bible Dictionary (3rd ed.) (pp. 477). Downers Grove, IL: Intervarsity Press.

Ver também
 Tabela das Nações

Personagens do Antigo Testamento